Сиби́рское ца́рство:

 Русское название Сибирского ханства.
 Царство Сибирское — название Сибирской губернии в 1764—1782 годах.